Binh Dinh bezeichnet:

 Bình Định (Provinz), eine Provinz in Vietnam
 Binh Dinh (Kampfkunst), eine vietnamesische Kampfsportart